BX je lahko:
 British Transport Police
 kratica za Bronx, četrt New Yorka
 Citroën BX

Glej tudi